Peninsular and Oriental Steam Navigation Company  (P&O)   —  empresa de navegação fundada na Inglaterra (1822).
 P&O Ferries  —  companhia subsidiária da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
 P&O Nedlloyd   — companhia de navios porta-contêineres pertencente a Maersk.
 P&O Cruises  —  subsidiária da Carnival Corporation & plc.
 P&O Cruises Australia   —  subsidiária da Carnival Corporation & plc.

Desambiguação